Соревнования по волейболу на V летних Азиатских играх проходили с 11 по 20 декабря 1966 года в Бангкоке (Таиланд) с участием 12 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Японии.

Команды-участницы

Мужчины 
Индия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Цейлон, Южная Корея, Южный Вьетнам, Япония.

Женщины 
Бирма, Иран, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира 
12 мужских команд-участниц на предварительном этапе разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из групп) выходят в финальный этап и по круговой системе разыгрывают места с 1-го по 6-е. Итоговые 7—12-е места также по круговой системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

6 женских команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 10 декабря: Таиланд — Малайзия 3:0; Индия — Филиппины 3:1.
 11 декабря: Таиланд — Филиппины 3:1; Индия — Малайзия 3:0 (15:2, 15:3, 15:9).
 12 декабря: Индия — Таиланд 3:0; Филиппины — Малайзия 3:2 (15:6, 11:15, 15:3, 12:15, 15:1).

Группа В 

 10 декабря: Япония — Иран 3:0 (15:2, 15:4, 5:6); Тайвань — Цейлон 3:0.
 11 декабря: Япония — Тайвань 3:0; Иран — Цейлон 3:0 (15:5, 15:0, 15:3).
 12 декабря: Иран — Тайвань 3:2 (15:13, 13:15, 10:15, 15:9, 15:1); Япония — Цейлон 3:0.

Группа С 

 10 декабря: Южная Корея — Индонезия 3:0; Пакистан — Южный Вьетнам 3:1.
 11 декабря: Южная Корея — Пакистан 3:0; Индонезия — Южный Вьетнам 3:0.
 12 декабря: Индонезия — Пакистан 3:0; Южная Корея — Южный Вьетнам 3:0.

Классификационный раунд за 7—12 места 

 13 декабря: Филиппины — Южный Вьетнам 3:0; Пакистан — Цейлон 3:0; Тайвань — Малайзия 3:0.
 14 декабря: Пакистан — Малайзия 3:0; Тайвань — Южный Вьетнам 3:1.
 15 декабря: Филиппины — Цейлон 3:0; Пакистан — Южный Вьетнам 3:1.
 16 декабря: Тайвань — Цейлон 3:0; Филиппины — Малайзия 3:0.
 17 декабря: Тайвань — Филиппины 3:0; Южный Вьетнам — Малайзия 3:0.
 18 декабря:Цейлон — Малайзия 3:0; Филиппины — Пакистан 3:0.
 19 декабря: Южный Вьетнам — Цейлон 3:2; Тайвань — Пакистан 3:0.

Финальный этап 

 13 декабря: Япония — Таиланд 3:0; Южная Корея — Иран 3:1 (13:15, 15:3, 15:11, 15:9); Индия — Индонезия 3:2.
 14 декабря: Япония — Индонезия 3:0; Южная Корея — Таиланд 3:0.
 15 декабря: Южная Корея — Индонезия 3:0; Иран — Индия 3:1 (15:10, 6:15, 15:6, 16:14).
 16 декабря: Индия — Таиланд 3:0; Япония — Иран 3:0.
 17 декабря: Индонезия — Таиланд 3:1; Япония — Индия 3:0.
 18 декабря: Иран — Таиланд 3:0 (15:5, 15:3, 15:5); Южная Корея — Индия 3:0.
 19 декабря: Япония — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:5, 15:5); Иран — Индонезия 3:2 (15:10, 10:15, 13:15, 15:10, 15:8).

Женщины 

 10 декабря: Филиппины — Бирма 3:0; Южная Корея — Таиланд 3:0.
 11 декабря: Япония — Иран 3:0; Южная Корея — Филиппины 3:1.
 12 декабря: Иран — Бирма 3:0; Япония — Таиланд 3:0.
 13 декабря: Япония — Южная Корея 3:0; Иран — Филиппины 3:2.
 14 декабря: Япония — Филиппины 3:0; Таиланд — Бирма 3:0.
 15 декабря: Иран — Таиланд 3:0.
 16 декабря: Южная Корея — Бирма 3:0.
 17 декабря: Филиппины — Таиланд 3:1.
 18 декабря: Япония — Бирма 3:0.
 19 декабря: Южная Корея — Иран 3:0.

Итоги

Положение команд

Мужчины

Женщины

Призёры

Мужчины 
  Япония: Такэси Фурукава, Наохиро Икэда, Кэндзи Кимура, Исао Коидзуми, Масаюки Минами, Дзюнго Морита, Тэрухиса Морияма, Юдзо Накамура, Кацутоси Нэкода, Мамору Сирагами, Тадаёси Ёкота.

  Южная Корея: Чхин Чжун Тхэк, Чхве Чон Ок, Чон Кван Су, Чон Сон Хён, Ким Чжин Хи, Ким Сон Кир, Ким Ён Дэ, Ким Ён Хван, Ким Ён Нам, Лим Тхэ Хо, О Чан Сок.

  Иран: Шангиз Ансари, Хосров Эбрахим, Мохаммад Хемматьяр, Хасан Кабири, Мохаммад Хасан Корд, Моджтаба Мортазави, Махмуд Мотлаг, Халил Пакназар, Масуд Салехе.

Женщины 
  Япония: Макико Фурукава, Кэйко Хама, Такако Хино, Норико Хонда, Румико Игараси, Такако Иида, Митико Ито, Нобуко Кисида, Юкиё Кодзима, Хисаэ Мацумото, Сономи Сакай, Митико Саотомэ.

  Южная Корея: Чхве Чжон Сук, Хон Нам Сон, Ху Чжу Ок, Хван Гё Ок, Ким Гун Чжа, Ли Чхун Ир, Ли Гын Су, Мун Гён Сук, Со Хи Сок, Ян Чжин Су, Ю Чхун Чжа, Ю Мён Чжа.

  Иран: Лейла Эмами, Пари Фарди, Мина Фатхи, Сакине Харази, Озра Малек, Рухи Панднаваз, Джале Сейед-Хадизаде, Насрин Шокуфи, Мари Тот.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

1966
1966 год в волейболе